The Comeback Trail, film sorti en 1982
 The Comeback Trail, film américain de George Gallo sorti en 2020